Blang Asan (Kota Sigli), een plaats in Indonesië
Blang Asan (Peusangan), een plaats in Indonesië